Garduño ist der Familienname folgender Personen:

 Alfredo Tena Garduño (* 1956), mexikanischer Fußballspieler und -trainer, siehe Alfredo Tena
 Flor Garduño (* 1957), mexikanische Fotokünstlerin
 Luis Fernando Tena Garduño (* 1958), mexikanischer Fußballspieler und -trainer, siehe Luis Fernando Tena
 Moisés Garduño (* 1971), mexikanischer Fußballspieler